Риньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Риньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот